Термин суфицит има више значења.

 Економски суфицит
 -{„The Surplus“}-, епизода серије -{The Office}-